Мономах — многозначный термин:

Персоналии 
 Мономахи — византийская семья, из которой происходил один император:
 Константин IX Мономах — император.
 Михаил Мономах — правитель Фессалии.
 Мономахиня — его неизвестная по имени родственница, мать киевского князя Владимира Мономаха.
 Владимир Мономах — великий князь киевский в 1113—1125 годах.
 Мономаховичи — потомки киевского князя.

Техника 
 «Владимир Мономах» — русский полуброненосный фрегат (броненосный крейсер) конца XIX века.
 «Владимир Мономах» — российский атомный ракетный крейсер (подводная лодка) проекта 955 «Борей».
 «Владимир Мономах» — российский танкер класса «Афрамакс» (первый российский танкер такого типа), спущен на воду в 2020 году.

Культура 
 Мономах (группа) — советская рок-группа.

См. также 
 Поучение Владимира Мономаха
 Шапка Мономаха (значения)
 Корона Мономаха
 Порядок на мономах

Примечания